Le qualificazioni del singolare  del Barcelona Ladies Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Arantxa Rus (primo turno)
  Karin Knapp (primo turno)
  Aravane Rezaï (qualificata)
  Estrella Cabeza Candela (ultimo turno)

 Anastasija Pivovarova (primo turno)
 Petra Rampre (ultimo turno)
 Ekaterina Ivanova (secondo turno)
 Maria Elena Camerin (ultimo turno)

Qualificate

  Annalisa Bona
  Julija Bejhel'zymer

  Aravane Rezaï
  Laura Thorpe

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

Barcelona Ladies Open 2012
WTA Tour 2012